Белоцветов, Алексей Васильевич (1839—1879) — протоиерей, духовный писатель.
 Белоцветов, Николай Николаевич (1892—1950) — русский и немецкий поэт, переводчик, публицист, религиозный философ.